«Дети шпионов» () — серия приключенческо-комедийных фильмов, придуманная, поставленная и спродюсированная режиссёром Робертом Родригесом. В центре сюжета — дети, которые узнают, что их родители — секретные агенты, и сами становятся ими, работая в организации «OSS».

Первый фильм вышел в 2001 году, после вышло ещё два фильма в 2002 и 2003 году. В 2011 году вышел четвёртый фильм.

Фильмы

Дети шпионов (2001)

Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд (2002)

Дети шпионов 3: Игра окончена (2003)

Дети шпионов 4D: Армагеддон (2011) 
Дети шпионов 4D:Армагеддон

Будущее 
В январе 2021 года было объявлено, что Skydance Media и Spyglass Media Group разрабатывают перезапуск франшизы, и Роберт Родригес вернётся для съёмок и руководства. Сообщается, что фильм будет рассказывать о многонациональной семье.

Телевидение

Дети шпионов: Критическая миссия (2018) 
16 июня 2016 года Netflix, совместно с компанией The Weinstein Company объявили о разработке телевизионного мультсериала под названием Дети шпионов: Критическая миссия, премьера которого должна состоятся в 2018 году. Первый сезон будет состоять из 26 эпизодов.

Актёры и персонажи 
О таблице:
 Тёмно-серый цвет — персонаж не появляется, белый — появляется.

Создатели

Приём

Бюджет и сборы

Критика

Примечания

Ссылки 
 Серия фильмов «Дети шпионов» на IMDB 

Киносерии
Дети шпионов
Комедийные боевики США
Киносерии, появившиеся в 2001 году
Пенталогии